Хергіані — грузинське прізвище.

 Хергіані Михаїл Віссаріонович (* 1935 — † 1969) — радянський спортсмен-альпініст
 Нестор Хергіані (* 1975) — грузинський дзюдоїст, олімпійський медаліст

Див. також 

 3234 Хергіані — астероїд головного поясу, названий на честь радянського альпініста Михаїла Хергіані

грузинські прізвища